CCTV kan syfta på:

 CCTV – det största TV-nätverket i Fastlandskina. se China Central Television
 CCTV – en kamera som används i syfte att övervaka en plats Closed-circuit television, se övervakningskamera